ISM eller ism, kan syfta på:

 ISM – en rörelse för att uppmärksamma den palestinska kampen för frihet, se  International Solidarity Movement.
 ISM-banden – ett licensfritt frekvensband.
 ISM (album) – ett musikalbum av Savant.
 Ism (term) – inriktning ofta inom ideologi, estetik eller psykologi.
 ISM Raceway – en amerikansk racerbana av typen ovalbana i Avondale utanför Phoenix.
 ISM Connect 300 – ett stockcarlopp i New Hampshire i USA.